Buchanan County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Buchanan County, Iowa 
 Buchanan County, Missouri 
 Buchanan County, Virginia